Sveti Karel je lahko:

 Sveti Karel Boromejski
 Sveti Karel Leisner
 Sveti Karel Lwanga
 Blaženi Karel Veliki